The Yellow Shark () — концертный альбом музыки Френка Заппы в исполнении камерного оркестра, выпущенный в 1993 году.

Об альбоме 
The Yellow Shark представляет собой запись концерта, где камерным оркестром Ensemble Modern были исполнены композиции Френка Заппы. Этот альбом является последним, выпущенным при жизни автора.

Список композиций

Участники записи 
 Frank Zappa — conductor, producer, performer
 Peter Rundel — conductor, violin
 Dietmar Wiesner — flute
 Catherine Milliken — oboe, english horn, bass oboe, didjeridu
 Roland Diry — clarinet
 Wolfgang Stryi — bass clarinet, tenor saxophone, contrabass clarinet
 Veit Scholz — bassoon, contrabassoon
 Franck Ollu, Stefan Dohr — french horn
 William Formann, Michael Gross — cornet, flugelhorn, piccolo trumpet, trumpet
 Uwe Dierksen — trombone, soprano trombone
 Michael Svoboda — trombone, euphonium, didjeridu, alphorn
 Daryl Smith — tuba
 Herman Kretzschmar — celeste, harpsichord, voices, piano
 Ueli Wiget — celeste, harpsichord, арфа, piano
 Rumi Ogawa-Helferich — cymbalom, percussion
 Andreas Böttger — percussion
 Detlef Tewes — mandolin
 Jürgen Ruck — banjo, guitar
 Ellen Wegner — арфа
 Mathias Tacke, Claudia Sack — violin
 Hilary Sturt — violin, voices
 Friedemann Dähn — violoncello
 Thomas Fichter — contrabass, Fichter electric upright bass
 Ensemble Modern — main performer

Примечания 

Альбомы Фрэнка Заппы
Альбомы 1993 года